Luni kan syfta på:

 Luni (film) – en kortfilm från 2008 av Marian Crișan

Geografi

Indien
 Lunifloden – flod

Italien 

 Luni, La Spezia, kommun, Ligurien, Provincia di La Spezia, 
 Luni, Ameglia, ort, Ameglia, Ligurien, Provincia di La Spezia, 
 Luni, Veneto, ort, Veneto, Provincia di Belluno, 

Robotskapade Italienförgreningar